Побоч () — село в Золочевской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Занимает площадь 0,618 км². Почтовый индекс — 80713. Телефонный код — 3265.

Ссылки 
 Побоч на сайте Верховной рады Украины